Гран-при Великобритании 1977 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1977 года. Автогонки прошли 17 июля 1977 года на трассе Сильверстоун.

Этот Гран-при вошёл в историю Формулы-1 как первый этап чемпионата мира, на котором была проведена предквалификация. Большое число заявившихся на гонку частных гонщиков вынудило организаторов провести перед гонкой дополнительную квалификационную сессию для команд, не входивших в Ассоциацию конструкторов Формулы-1. Предквалификация, так же как и основная квалификация, состояла из двух сессий, в которых 14 гонщиков боролись за 5 мест, дающих право выступать в основной квалификации. Заезды были проведены в среду перед гонкой и запомнились двумя серьёзными авариями: сначала Микко Козаровицки разбил свой «Марч» в первой сессии, а позже на машине Дэвида Пэрли заклинило дроссель в открытом положении и англичанин врезался в ограждение трассы, получив множественные переломы.

Из участвовавших в предквалификации гонщиков в основную квалификацию прошли Тамбе, Жарье, Ланджер, Хентон и дебютант Формулы-1 Жиль Вильнёв. Позже организаторы гонки разрешили присоединиться к ним Мерцарио, Неве и де Виллоте. Из прошедших предквалификацию гонщиков в основной квалификации выбыли только Брайан Хентон и Эмилио де Вильота.

Другим примечательным событием на этом этапе стал дебют команды «Рено», впервые в новой истории Формулы-1 выставившей автомобиль,  оснащённый турбонаддувом. Экс-пилот «Тиррелла» Жан-Пьер Жабуи за рулём этой машины занял 21-е место на старте, а в гонке продержался только до 16-го круга, после чего сошёл из-за поломки турбонаддува.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-49 Джон Уотсон

50-68 Джеймс Хант

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании